Schuppert ist der Name von

 Moritz Schuppert (1817–1887), deutsch-amerikanischer Chirurg in New Orleans
 Gunnar Folke Schuppert (* 1943), deutscher Rechts- und Verwaltungswissenschaftler